Provençal ou provençale peut désigner  :

 le dialecte ou langue parlé principalement en Provence actuelle : le provençal. Il peut désigner aussi, moins fréquemment de nos jours, l'occitan ou langue d'oc dans son ensemble.

 l'ensemble de langues ou dialectes anciennement parlés dans l'ensemble du sud de la France, qualifié de provençal, ou quelquefois, pour le distinguer du provençal actuel, provençal ancien ou occitan ancien.

 Le Provençal, quotidien édité à Marseille jusqu'en 1997, devenu La Provence après sa fusion avec Le Méridional.

 Jeu provençal, jeu de boules, plus long que la pétanque.

 Puits provençal, dispositif d'échange de chaleur géothermique.

 Provençale, race caprine française

 La Provençale, surnom de l'autoroute A8 en France

 César Provençal, médecin du , républicain engagé, proscrit puis réhabilité ; 
 Jean-François Provençal (né en 1984), humoriste, auteur, réalisateur, musicien et comédien québécois ; 
 Jean-Michel Provençal (1781-1845), zoologiste et anatomiste français.